Го́ликов — русская фамилия; имеет женскую форму .

 Голиковы — дворянский род.

Мужчины 
 
 
 
 Голиков, Аркадий Петрович (известен под псевдонимом Гайдар; 1904—1941) — советский детский писатель, сценарист и прозаик, журналист, военный корреспондент.
 Голиков, Вадим Сергеевич (1932—2004) — советский и российский театральный режиссёр и педагог.
 
 
 Голиков, Виктор Андреевич (1914—1997) — партийный деятель, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС
 
 
 Голиков, Григорий Иванович (1914—1993) — Герой Советского Союза.
 
 
 Голиков, Игорь Николаевич (1909—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Голиков, Константин Николаевич (1910—1979) — советский государственный и политический деятель.
 Голиков, Леонид Александрович (Лёня Голиков; 1926—1943) — подросток-партизан, Герой Советского Союза.
 Голиков, Михаил Анатольевич (род. 1969) — советский и российский футболист.
 
 
 Голиков, Станислав Иванович (1925—2021) — советский и российский геолог, заслуженный геолог Российской Федерации (1999).
 Голиков, Филипп Иванович (1900—1980) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.



См. также 
 Голике
 Голиково
 Голиковка